Meletius ist der Name von

Meletios von Lykopolis (4. Jh.), Bischof von Lykopolis
Meletius von Antiochien († 381), von 360 bis 381 Patriarch von Antiochien (Meletianisches Schisma)